Dagwadordsch ist der Familienname folgender Personen:

 Sereeteriin Dagwadordsch (* 1954), mongolischer Künstler
 Tserendordschiin Dagwadordsch (* 1940), mongolischer Bogenschütze